Vier Schiffe der Royal Navy führten den Namen HMS Curacoa:

 HMS Curacoa (1809) – ein 36-Kanonen-Schiff 5. Ranges, 1831 auf 24 Kanonen reduziert und 1849 abgebrochen.
 HMS Curacoa (1854) – eine hölzerne Schraubenfregatte. Flaggschiff der Australischen Flotte während der Neuseelandkriege (1860–1864). Abbruch 1869.
 HMS Curacoa (1878) – eine Schraubenkorvette. Verkauf 1904.
 HMS Curacoa (D41) – ein Leichter Kreuzer der C-Klasse. 1942 aufgrund Kollision mit der RMS Queen Mary mittschiffs auseinandergebrochen und gesunken.

Curacoa